O41 steht für:
 O41, ICD-10-Code für sonstige Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O41, FAA-Code für den Watts-Woodland Airport in Woodland, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O41, ehemalige Oberleitungsbuslinie in München, siehe Oberleitungsbus München

Siehe auch:
 041

O41